Bias Fortes ist der Familienname folgender Personen:

 Crispim Jacques Bias Fortes (1847–1917), brasilianischer Politiker
 José Francisco Bias Fortes (1971–1971), brasilianischer Politiker

Bias Fortes steht für:

 Bias Fortes (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien